Miejscowości w USA:
 Bennington – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Bennington – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Douglas
 Bennington – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Bennington – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Bennington – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Bennington – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan
 Bennington – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Bear Lake
 Bennington – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Bennington – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
Gminy w USA:
 Bennington (ang. Bennington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Bennington (ang. Bennington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Bennington (ang. Bennington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Bennington (ang. Bennington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Bennington (ang. Bennington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Bennington (ang. Bennington Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Bennington (ang. Bennington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Bennington (ang. Bennington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Bennington (ang. Bennington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Bennington (ang. Bennington Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bennington (ang. Bennington County) – w stanie Vermont